Оле́г Богомо́лов:
 Богомолов, Олег Алексеевич (род. 1950) — губернатор Курганской области.
 Богомолов, Олег Тимофеевич (1927—2015) — советский экономист-международник, профессор, политик.